De 42e editie van de Belgische wielerwedstrijd Omloop Mandel-Leie-Schelde werd verreden op 4 augustus 1990. De start en finish vonden plaats in Meulebeke. De winnaar was Benjamin Van Itterbeeck, gevolgd door Adri van der Poel en Dirk De Wolf.

Uitslag 

Omloop Mandel-Leie-Schelde
Eendagswielerwedstrijd in 1990